Олле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Олле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
  Олле Алунд Уллє Олунд (,  22 серпня 1920, Дегерфорс —  11 лютого 1996) — шведський футболіст